Flirtin' with Disaster () — песня американской группы Molly Hatchet.

Обзор 
Песня входит в состав второго альбома группы Flirtin' with Disaster, вышедшего в 1979 году на лейбле Epic Records. В том же году укороченная версия песни была издана в качестве сингла. На обратную сторону сингла была помещена другая альбомная песня «Gunsmoke». 1 марта 1980 года сингл попал в чарт Billboard Hot 100, где достиг 42 места и десять недель не покидал чарт, став самым успешным синглом Molly Hatchet. До сих пор песня является самой известной и популярной у группы, и без неё не обходится почти ни один сборник хитов или концертный альбом.

Использование в поп-культуре 
 Песня звучала в одном из эпизодов анимационного сериала Царь горы.
 Песня была использована в видеоигре NASCAR 98, выпущенной в 1997 году.
 Песня звучит в баре в триллере 2004 года Нулевой подозреваемый.
 Песню можно услышать в комедии 2005 года Дьюки из Хаззарда.
 Песня использовалась в видеоигре Rock Band.
 Песня прозвучала в 5 эпизоде 1 сезона ситкома Меня зовут Эрл, назвывающемся «Учитель Эрл».
 Песня звучит в 8 эпизоде 6 сезона телесериала Сверхъестественное, получившем название «Все псы попадают в рай».
 Песня звучит в ремейке фильма Соломенные псы, выпущенном в 2011 году.

Список композиций 
 «Flirtin' with Disaster» (Браун, Хлабек, Томас) — 3:48
 «Gunsmoke» (Крамп, Роланд) — 3:10

Список дисков, на которых выпускалась песня 
 Double Trouble Live (1985)
 Greatest Hits (1985)
 Cut to the Bone (1995)
 Revisited (1996)
 Super Hits (1998)
 Greatest Hits Live (2003)
 Locked and Loaded (2003)
 25th Anniversary: Best of Re-Recorded (2004)
 Live!: Extended Versions (2004)
 Flirtin' with Disaster Live (2007)
 Southern Rock Masters (2008)
 Greatest Hits II (2011)

Чарты 
 42 (США)

Примечания 

Песни на английском языке
Синглы 1979 года
Песни 1979 года
Синглы Epic Records